Андре́евка — деревня в Алексеевском районе  Республики Татарстан Российской Федерации. Входит в состав Родниковского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на реке Шенталка (правый приток реки Шентала), в 24 километрах к юго-востоку от посёлка городского типа Алексеевское.

История 
Деревня основана в середине XVII века. 

В XVIII — первой половине XIX века жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. 

В начале XX века в Андреевке функционировали церковно-приходская школа, водяная мельница, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 657,2 десятин. До 1920 года деревня входила в Полянскую волость Спасского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Спасского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Чистопольском, с 10 февраля 1935 года в Билярском, с 1 февраля 1963 года в Чистопольском, с 4 марта 1964 года в Алексеевском районах.

Население

Примечания 

Населённые пункты Алексеевского района Татарстана